Chomętowski (Chomętowska), Chomentowski (Chomentowska):
 Józef Chomętowski
 Marcin Chomętowski
 Michał Chomętowski
 Stanisław Chomętowski
 Stanisław Chomętowski, lekarz
 Stefan Chomętowski
 Władysław Chomętowski
 Zofia Chomętowska

Zobacz też 
 Chomentów (ujednoznacznienie)
 Chomutov
 Wasil Chamutouski
 Chomętowo
 Chomentówek
 Gumtow